I Gran Trofeu Jorba-Preciados, concurs de castells celebrat el 1964.
 II Gran Trofeu Jorba-Preciados, concurs de castells celebrat el 1965.
 III Gran Trofeu Jorba-Preciados, concurs de castells celebrat el 1966.